Karađorđevo, naselje u općini Bačka Palanka
 Karađorđevo (Bačka Topola, Srbija), naselje u općini Bačka Topola
 Banatsko Karađorđevo, naselje u općini Žitište
 Karađorđevo Gradinsko, bivše naselje u općini Gradina